ФК Црвена звезда се односи на више фудбалских клубова:
 ФК Црвена звезда, Београд
 ФК Црвена звезда, Гњилане – бивши назив за СК Гњилане, Гњилане
 ФК Црвена звезда, Нови Сад
 ФК Црвена звезда, Париз
 ФК Црвена звезда, Руско Село
 ФК Црвена звезда, Цирих
 ФК Црвена звезда, Мали Мокри Луг, Београд